Wish You Were Here ("vorrei che tu fossi qui" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Vorrei che tu fossi qui! (Wish You Were Here) – film del 1987 diretto da David Deland
 Un'estate per morire (Wish You Were Here) – film del 2005 diretto da Darryn Welch
 Wish You Were Here – film del 2012 diretto da Kieran Darcy-Smith

Letteratura 
 Wish You Were Here – romanzo giallo di Rita Mae Brown del 1990
 Wish You Were Here – biografia ufficiale di Douglas Adams del 2003, scritta da Nick Webb

Musica 
 Wish You Were Here – album dei Badfinger del 1974
 Wish You Were Here – album dei Pink Floyd del 1975
 Wish You Were Here – canzone dei Pink Floyd del 1975, dall'album omonimo
 Wish You Were Here – canzone dei Bee Gees del 1989, dall'album One 
 Wish You Were Here – singolo dei Rednex del 1995, dall'album Sex & Violins
 Wish You Were Here – singolo degli Incubus del 2001, dall'album Morning View
 Wish You Were Here – canzone dei Blackmore's Night del 1997, dall'album Shadow of the Moon
 Wish You Were Here – canzone di Lady GaGa del 2006, dall'EP Red and Blue
 Wish You Were Here – canzone dei Fleetwood Mac del 1982, dall'album Mirage
 Wish You Were Here – singolo di Avril Lavigne del 2011, dall'album Goodbye Lullaby
 Wish You Were Here – singolo di Delta Goodrem del 2012, dall'album Child of the Universe
 Wish You Were Here – canzone dei Neck Deep del 2017, dall'album The Peace and the Panic

Televisione 
 Wish You Were Here – sitcom statunitense del 1990
 Elizabethan Hotel (Wish You Were Here) – episodio della sesta stagione di Agente speciale, del 1968
 Wish You Were Here – episodio della seconda stagione di Due come noi, del 1989
 Vorrei che tu fossi qui (Wish You Were Here) – episodio della quinta stagione di Grey's Anatomy, del 2009